Флаг муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования. Утверждён 26 декабря 2013 года.

Описание 
Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух полос голубого и красного цвета с шириной каждой части в отношении 4:3. В центре полотнища изображены белым и серым цветом две башни с остроконечными кровлями и с аркой между ними, кровля которой завершена церковной главкой под четырехконечным крестом; над церковной главкой изображено северное сияние в виде желтых лучей. Все фигуры, изображённые на флаге, присутствуют и в гербе района. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Обоснование символики 
Флаг создан на основе герба Кандалакшского района, представляющего собой собирательную композицию из крепостных ворот, сторожевых башен и церковной главки.
 Церковная главка — символ бывшего монастыря и церкви, подтверждающих принадлежность Кандалакшской земли к России. В 1526 году стараниями просветителя саамов Феодорита Кольского в устье реки Нивы была поставлена и освящена церковь во имя Иоанна Крестителя, ставшая началом погоста, а в настоящее время — города Кандалакши. 
 Сторожевые башни — символ многократной защиты Кандалакшских земель от неприятеля. В течение веков эти земли на северо-западных рубежах России постоянно оказывались объектом притязаний соседних стран (грабительские набеги шведов и финнов с XVI века). 
 Открытые ворота крепости — аллегория того, что район является южными воротами Мурманской области, гостеприимно принимающий всех гостей и все грузы необходимые для жизнедеятельности всего Кольского полуострова.
 Северное сияние — символ того, что бо́льшая часть территории района расположена за Полярным кругом. Такое же сияние присутствуют на гербе и флаге Мурманской области, что подчёркивает крепкие связи области и района.

Аналогично описанию герба района цвета флага и фигур символизируют:
 Лазурь — возвышенные устремления, искренность, преданность, возрождение;
 Красный — труд, мужество, жизнеутверждающие силы, красоту, праздник;
 Серебро — чистоту, открытость, божественную мудрость, примирение;
 Жёлтый — высшие ценности, величие, богатство, урожай.

Примечания

Ссылки 
 

Кандалакшский район
Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением северного сияния